Буора-Кёлюете — топоним в России (тип: лимноним) якутского происхождения.

 Буора-Кёлюете — озеро, восточнее урочища Арга-Арбын, Республика Саха (Якутия), координаты 69°11’с. ш. 151°46’в. д..
 Буора-Кёлюете — озеро, в левобережье р.Арга-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 69°04’с. ш. 151°28’в. д..

Примечания